Suceveni se poate referi la:
Suceveni, Galați
Suceveni, Vaslui
Suceveni, Bucovina